Penzing kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Penzing, Oberbayern – kommun i Landsberg am Lech, Bayern, Oberbayern,

Österrike 

 Gemeindebezirk Penzing – stadsdel i Wien,